Шипунов Вадим Анатольевич - геральдический художник, член-корреспондент (1997), действительный член (1999) Всероссийского геральдического общества,  член-корреспондент  Петровской академии наук и искусств (г.Санкт-Петербург 2016),  Чувашской национальной академии наук и искусств (2018).

Биография 
Один из немногих в России специалистов – практиков в сфере геральдического искусства. С 1996 по 1998 работал под методическим руководством заслуженного члена Всероссийского геральдического общества Э.М. Юрьева, рекомендован основоположником геральдики Чувашии в члены ВГО. С 2000 является региональным представителем ВГО в Чувашской Республике, уполномочен оказывать всем заинтересованным лицам и учреждениям содействие по вопросам городской геральдики, а также представлять и защищать интересы ВГО в своем регионе.

С 1998 сотрудничает с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации. Им разработаны более 400 геральдических знаков для муниципальных образований Чувашии, корпоративные и личные гербы. В их числе гербы и флаги городов: Мариинский Посад, Алатырь, Новочебоксарск, Канаш;

районов: Мариинско-Посадский, Алатырский, Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Канашский, Красноармейский (в соавторстве с Э.М. Юрьевым), Красночетайский, Комсомольский, Порецкий, Урмарский, Цивильский, Шемуршинский, Ядринский, Яльчикский, Козловский;

городских и сельских поселений Чувашской Республики.

Все гербы и флаги занесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Созданы гербы и флаги для тринадцати учебных заведений Чувашии, Мариинско-Посадской центральной районной больницы, личные (фамильные) гербы, среди которых герб Э.М. Юрьева, А.Я.Эшпая, А.П.Рыбкина, Е.Н.Николаевой.

В 2001г. Государственным герольдмейстером России Г.В. Вилинбаховым рекомендован Правительству Чувашской Республики в состав геральдической комиссии при Президенте Чувашской Республики в качестве геральдического художника для разработки гербов Чувашии.

Заслуженный работник культуры Чувашской Республики (2004г.), за многолетний и плодотворный труд, достигнутые успехи в области культуры и искусства награжден Благодарностью Главы Чувашской Республики (2017), отмечен наградами Всероссийского геральдического общества: памятным знаком "10 лет ВГО" (2003г.), орденом Золотой Пчелы (2006г.), медалью "За заслуги" научно-популярного журнала "Гербовед" (2002г.), медалью «За труды»(2007г.), Принимал участие в конкурсе на разработку Должностного знака и Памятного знака Президента Чувашской Республики с присуждением третьего призового места (2000г.). Дипломант фестиваля народных театров Чувашии «Ахрам»-1997, республиканского фестиваля театров и драматических коллективов «Эхо Победы»-2009. На третьем Конгрессе исторических городов и регионов России награжден золотой медалью «За вклад в наследие народов России» (2002г.). Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна вручила императорскую медаль «Юбилей всенародного подвига 1613-2013» (2013г.). Автор книги «Гербы и флаги современной Чувашии», второго издания в соавторстве с Г.Н. Шипуновой – Чувашское книжное издательство, 2013, 2017. Благодарность Союза театральных деятелей Российской Федерации за большой вклад в развитие самодеятельного театрального искусства района, в честь 100-летия образования народного театра «Мариинский» (2019).

Почетный гражданин Мариинско-Посадского района (2019).

Председателем Городской Думы, главой города Таганрога награжден Почетным знаком А.Б.Лакиера «Сподвижнику Геральдики» II степени (2020).

В целях сохранения особого геральдического стиля и оригинальной национальной геральдической культуры, сформировавшейся в Чувашской Республике, рекомендован Геральдической комиссией Чувашской Республики в качестве разработчика гербов и флагов муниципальных образований.

Основная выставочная деятельность 
В декабре 2004 года организована совместная выставка с герольдмейстером при Президенте Республики Марий Эл Ефимовым И. В. в рамках проведения Межрегионального фестиваля геральдики «Помни родство свое» в г. Мариинский Посад.

15-22 февраля 2007 принимал участие в художественной выставке «Геральдические художники России», приуроченной к 15-летию восстановления государственной геральдической службы в России, организованной Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации, Государственным Эрмитажем и Санкт-Петербургским Домом ученых, проведенной в залах Дворца Великого князя Владимира Александровича (Санкт-Петербургского Дома ученых);

персональные выставки геральдической графики: в администрации г.Чебоксары, приуроченная ко Дню города ( август – сентябрь 2007); выставка «Вексиллология или истинная наука о флагах», в рамках проведения фестиваля вексиллографии Приволжского федерального округа «Все флаги мира в гости к нам», г.Мариинский Посад, Красноармейский район, с. Порецкое Чувашской Республики (ноябрь 2008); в Выставочном центре Чувашского национального музея (апрель – май 2009).
 
С 23 июня 2013г. по 07 сентября 2014г. в рамках празднования Дня Республики в музее села Комсомольское состоялось открытие выставки гербов и флагов трех районов: Комсомольского, Мариинско-Посадского и Красноармейского. Персональная выставка в Чебоксарском художественном училище (октябрь – ноябрь 2017); в Центре современного искусства Чувашского государственного художественного музея (июнь – июль 2017); тематические выставки, посвященные Дню государственной символов Чувашской Республики (апрель 2012, 2017) в Государственном художественном музее г. Чебоксары, юбилейная выставка в Новочебоксарском художественном музее "Чувашия геральдическая" (июнь-июль 2018), на факультете художественного и музыкального образования ФГБОУ ВО " ЧГПУ им. И.Я.Яковлева" (февраль-апрель 2019).

Примечания

Литература

Ссылки 
Сайт геральдического художника Вадима Шипунова 

ГЕРБЫ И ФЛАГИ СОВРЕМЕННОЙ ЧУВАШИИ. Чувашское книжное издательство, 2017. 
Персоналии:Мариинский Посад
Родившиеся 8 октября
Родившиеся в 1953 году
Родившиеся в Перми
Заслуженные работники культуры Чувашской Республики
Персоналии:Чувашия
Художники России
Геральдисты России
Культура Мариинско-Посадского района